Zaim (imię) – arabskie imię męskie
 Zaim (Pakistan) – miasto w Pakistanie
 Zaim (Mołdawia) – wieś w Mołdawii